John Russell (1. hrabia Bedford)
 John Russell (4. książę Bedford)
 John Russell (1. hrabia Russell)
 John Russell (2. hrabia Russell)
 John Russell (spiker Izby Gmin)
 John Russell (aktor)
 John Russell (gitarzysta)
 John Russell (kajakarz)
 John Russell Hind

Zobacz też